Sobhani ist der Familienname folgender Personen:

 Hosein Sobhani-Nia (* 1954), iranischer Diplomat 
 Marita Tjarks-Sobhani (* 1948), deutsche Hochschullehrerin für technische Redaktion
 Mohammad Ali Sobhani (* 1960), iranischer Diplomat